Гутыревка () — село,
Рояковский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323184803. Население по переписи 2001 года составляет 214 (103/111 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Гутыревка находится на правом берегу реки Вшивая, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Крутояровка, на противоположном берегу расположены сёла Александровка и Рояковка.
Река в этом месте пересыхает.
По селу протекает пересыхающий ручей з запрудами.

Происхождение названия 
На территории Украины 2 населённых пункта с названием Гутыревка.

История 
 1750 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района